International Boxing Federation
 International Bowling Federation
 International Badminton Federation
 International Banking Facility